El término Escuela de Viena puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la Primera Escuela de Viena, un grupo de compositores y su estilo musical de la segunda mitad del siglo XVIII, entre el Barroco tardío y el Clasicismo vienés, a la que pertenecieron Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven;
 a la Segunda Escuela de Viena, un grupo de compositores surgidos alrededor de la figura de Arnold Schönberg, a principios del siglo XX, en Viena;
 a la Escuela austríaca o escuela vienesa de economía, una corriente de las ciencias económicas;
 a la Escuela Española de Viena, una escuela clásica de equitación;
 a la Escuela de Viena del realismo fantástico, una corriente del arte austríaco cercana al surrealismo;
 a la Escuela de Viena de Historia del Arte, nombre dado al desarrollo de las bellas artes desde mediados del siglo XIX, en la Universidad de Viena;
 al Círculo de Viena o Círculo de Viena para la Concepción Científica del Mundo, un grupo de filósofos y científicos teóricos coordinados por Moritz Schlick, filósofo alemán, que se reunían semanalmente desde 1921 y que se disolvió en 1936, y cuyo objetivo era desarrollar el pensamiento y el lenguaje científicos a partir de la lógica;
 a la escuela de Viena de la terminología o escuela vienesa de la terminología, cuyos principios, basados en las ideas filosóficas del Círculo de Viena, fue un grupo creado y dirigido por Eugen Wüster, industrial y terminólogo austríaco, lo hacían el único grupo de trabajo de su disciplina con una teoría dirigida a la normalización.